«Зоя» — художественный фильм режиссёра Лео Арнштама, снятый в 1944 году на киностудии «Союздетфильм» (восстановлен в 1967 году на к/ст.им. Горького).

Сюжет 
Фильм рассказывает о короткой жизни московской школьницы Зои Космодемьянской, которая в начале Великой Отечественной войны стала партизанкой-диверсанткой и была казнена немцами в подмосковной деревне Петрищево 29 ноября 1941 года. За подвиг была удостоена звания Героя Советского Союза (посмертно).

В ролях 
 Галина Водяницкая — Зоя
 Катя Скворцова — Зоя в детстве
 Ксения Тарасова — Любовь Тимофеевна, мать Зои
 Николай Рыжов — отец Зои
 Александр Кузнецов — Борис Фомин, одноклассник Зои
 Борис Пославский — Михаил Яковлевич Филин
 Владимир Волчик — Шилов, секретарь РК ВЛКСМ
 Вера Попова — хозяйка избы
 Тамара Альцева — Анна Сергеевна
 Зоя Жукова — Зина, одноклассница Зои
 Николай Богатырёв — Петя Васильев, одноклассник Зои
 Владимир Подгорный — немецкий офицер
 Ростислав Плятт — немецкий солдат
 Алексей Баталов — Алексей Баталов, одноклассник Зои (нет в титрах)
 Мария Виноградова  —  одноклассница Зои
 Ольга Хорькова — одноклассница Зои

Награды 
 Премия Общества авторов и исполнителей музыки за лучший сценарий Борису Чирскову на I международном кинофестивале в Каннах (1946 г.).
 Сталинские премии I степени Лео Арнштаму (режиссёр), Галине Водяницкой (исполнительнице главной роли), Александру Шеленкову (кинооператор) в 1946 году.

Дополнительные факты 
 Лидер проката (1944, 3 место) — 21,87 млн зрителей.
 Батальные сцены созданы в павильоне Александра Птушко.
 Первая роль в кино актёра Алексея Баталова.

Ссылки 
 «Зоя» Полный фильм на YouTube
«Зоя» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 RuData

Фильмы СССР 1944 года
Фильмы Лео Арнштама
Фильмы-драмы СССР
Фильмы студии «Союздетфильм»
Фильмы о Великой Отечественной войне, созданные во время неё
Фильмы о Великой Отечественной войне
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы-биографии СССР